L'appellation arbre à miel peut faire référence à plusieurs espèces d'arbres :
  ;
 Tetradium daniellii.

Voir aussi 
 Sophora japonica, ou arbre de miel

Flore (nom vernaculaire)